

Događaji 
 vojne ekspedicije Darijevih Perzijanaca u Egiptu.

Rođenja

Smrti